Unexpected (album Leviny)
 Unexpected (album Michelle Williams)
 Unexpected (album Sandy Mölling)

Zobacz też 
 The Unexpected